Dobkin, Dobkina:
 Alix Dobkin (* 1940, New York), amerykańska piosenkarka i kompozytorka folkowa
 David Dobkin (* 1969)
 Lawrence Dobkin, aktor (1919, New York - 2002, Los Angeles)
 Mychajło Markowicz Dobkin (* 1970), ukraiński polityk i samorządowiec